Struhadlo může označovat:

 Struhadlo – kuchyňská potřeba určená pro rozrušování a dělení potravin
 Struhadlo (Bezděkov) – vesnice, část obce Bezděkov v okrese Klatovy
 Struhadlo (Krkonoše)– hora v Krkonoších
 Mlýnské Struhadlo – obec v okrese Klatovy

Související články 
 Strouhání (chod koně)